Олег Николаевич Исаев (28 августа 1967, Семипалатинск, Казахская ССР, СССР — 10 июля 2020, Кокшетау, Казахстан) — казахстанский врач анестезиолог-реаниматолог. Отличник здравоохранения Казахстана (2010).

Посмертно удостоен званий «Герой Труда Казахстана» с вручением знака особого отличия Золотой звезды и ордена «Отан» (2020).

Биография 
Олег Николаевич Исаев родился 28 августа 1967 года в Семипалатинске.

В 1994 году окончил Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

С 2000 по 2006 годы — врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница».

С 2006 по 2020 годы — Заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

Олег Николаевич входил в число десяти лучших врачей анестезиологов Казахстана.

Скончался 10 июля 2020 года от COVID-19.

Награды и звания 
 Звания «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия Золотой звезды и ордена «Отан» — за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга. (Посмертно Указ президента РК от 13 июля 2020 года.)
 Нагрудный знак Министерства здравоохранения РК «Отличник здравоохранения» (2010)
 Награждён почетными грамотами и благодарственными письмами и др.

Примечания 

Выпускники Медицинского университета города Семей
Врачи Казахстана
Анестезиологи Казахстана
Реаниматологи Казахстана
Отличники здравоохранения Казахстана